F83 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS St Albans (F83), une frégate de la classe Duke de la Royal Navy ;
 Numancia (F83), une frégate de la classe Santa María de l'Armada espagnole.

Médecine 
 Troubles spécifiques mixtes du développement, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres